Die Malaysian Open 2018 fanden vom 19. bis 22. Juli 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 35. Es war zudem das letzte Turnier der Saison. Parallel fand auch ein Turnier der Damen statt, das Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 war und zur Wertungskategorie PSA 15 gehörte.

Sieger der letzten Austragung zu Beginn der Saison war Leo Au, der topgesetzt ins Turnier startete und im Halbfinale gegen Abdulla Mohd Al Tamimi nach fünf Sätzen ausschied. In ebenfalls fünf Sätzen gewann Al Tamimi das Endspiel gegen den an Position zwei gesetzten Yip Tsz-Fung. Bei den Damen sicherte sich Low Wee Wern den Titel, die sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld spielte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ivan Yuen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18